Валсдорф може бити:

 Валсдорф (Горња Франконија), општина у њемачкој савезној држави Баварска у округу Бамберг.
 Валсдорф (Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вулканајфел.